Spojení písmen I a G může mít různé významy:

IG 
 Inženýrská geologie – aplikovaná věda na pomezí geologie a stavitelství
 Instagram – sociální síť
 IG Farben (Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG) – německá chemická průmyslová společnost

Ig 
 Ig – zkratka pro imunoglobulin (protilátky imunitního systému organismů)
 Ig Nobelova cena – parodické vědecké ocenění
 Ig (Slovinsko) – vesnice ve Slovinsku, správní středisko občiny Ig

ig
 igboština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk